„Strogij” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty rosyjskiej (radzieckiej) marynarki wojennej:
 „Strogij” – niszczyciel typu Sokoł z początku XX wieku i I wojny światowej (ex-„Lebied´”)
 „Strogij” – niszczyciel proj. 7 z II wojny światowej
 „Strogij” – niszczyciel rakietowy proj. 61 z okresu zimnej wojny

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy rosyjskich i radzieckich okrętów